Ekkehard est un anthroponyme germanique et un prénom allemand.

Étymologie 
Ekkehard est composé de l'élément ekke, issu du vieux haut allemand ekka, qui peut signifier « pointe, épée », et de l'élément hard, signifiant « dur » en vieux haut-allemand.

Variantes 
 Ekkehart, Ekkehardt 
 Ekkhard, Ekkhart, Ekkhardt 
 Ekkard, Ekkart, Ekkardt 
 Eckehard, Eckehart, Eckehardt 
 Eckhard, Eckhart, Eckhardt 
 Eckard, Eckart, Eckardt 
 Ekehard, Ekehart, Ekehardt 
 Ekard, Ekart, Ekardt 
 Ekhard, Ekhart, Ekhardt

Personnages historiques portant ce nom 
Par ordre chronologique : 
 Ekkehard d'Aura (mort entre 1126 et 1130), moine bénédictin et chroniqueur bavarois ; 
 Ekkehard I (910–973), moine puis écolâtre de l'abbaye de Saint-Gall ; 
 Ekkehard II (mort en 990), moine à Saint-Gall ; 
  (mort au début du ), moine à Saint-Gall ; 
 Ekkehard IV (mort après 1057), érudit, chroniqueur et poète d'expression latine ;
 Ekkehard, un opéra allemand de 1878 de Johann Joseph Abert, inspiré du personnage ;
 Ekkehard I de Misnie (mort en 1002), margrave de Misnie de 985 à 1002 ; 
 Ekkehard II de Misnie (mort en 1046), margrave de Lusace à partir de 1034 et margrave de Misnie de 1038 jusqu'à sa mort ; 
 Ekkehard I de Scheyern (mort à la fin du ), noble bavarois.

Personnalités portant ce prénom 
Par ordre alphabétique: 
 Ekkehard Fasser (né en 1952), bobeur suisse ; 
 Ekkehard Göpelt (1945–2016), chanteur et animateur de radio et de télévision allemand ; 
 Ekkehard Klug (né en 1956), homme politique allemand ; 
  (1930–2005), acteur allemand ; 
  (1922–1944), As de l'aviation allemand ; 
  (1913–2000), physicien allemand naturalisé écossais.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand